«Volcano» — второй студийный альбом английской рок-группы Temples, выступающей в жанре психоделический рок. Альбом записан в 2016 году на студии Fat Possum и выпущен 3 марта 2017 года лейблом Heavenly Recordings.

Список композиций

Участники записи 
В записи альбома принимали участие музыканты «Temples»:

 Джеймс Бэгшоу — вокал, гитара
 Адам Смит — ритм-гитара, клавиши, бэк-вокал
 Томас Вормсли — бас, бэк-вокал
 Сэмюел Томс — ударные

Чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Temples
Поп-рок-альбомы
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы Heavenly Recordings